Спра́вка, Вы́правка (старинное слово) — документ, который содержит описание и подтверждение юридических и биографических фактов.

Справки делятся на две группы:
 личностные — подтверждают биографические или юридические факты конкретного лица;
 служебные — содержат информацию про факты и события служебного характера.

Виды и типы 
Существуют следующие виды и типы справок:
 Торговая справка или Референция — справка о благонадежности или кредитоспособности лица, данная каким-либо торговым предприятием для сведения другому предприятию.
 Судебная справка;
 Справка о противнике, например Справка начальника Разведывательного отдела штаба Юго-Западного фронта о группировке противника перед фронтом на 29 июля 1941 года.
 Справка взамен военного билета;
 Справка об отсутствии судимости или Справка о судимости;
 Биографическая справка;
 Справка-доклад, например Справка-доклад «О 28 панфиловцах»;
 и другие.

См. также 
 «Справка» — рассказ.
 «Справка» — фильм.

Примечания

Литература 
  Довідка. Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю70 Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1  

Документы
Документоведение